Ковачова — село в окрузі Зволен Банськобистрицького краю Словаччини.
 Ковачова — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.